Rutford ist der Familienname von:
 Robert H. Rutford (1933–2019), US-amerikanischer Geologe und Polarforscher

Sonstiges:
 Rutford-Eisstrom, Eisstrom im Ellsworthland, Antarktika
 Mount Rutford, Berg im Ellsworthland, Antarktika